Lac à l'eau claire peut signifier:

Toponymie

Canada (Québec)

 Lac Eau Claire. Toponyme remplacé par: lac Dubois, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 54' 33"Nord; 74° 23' 46" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Rivière-Mistassini (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 11' 10" Nord; 72° 16' 35" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Rivière-Mistassini (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 19' 22" Nord; 73° 19' 23" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Colombier (Québec) (Municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 48° 52' 35" Nord; 68° 59' 56" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 48° 53' 55" Nord;  70° 00' 04" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Mandeville (Québec) (Municipalité), MRC D'Autray, région administrative de Lanaudière. Coordonnées géographiques: 46° 25' 17" Nord; 73° 17' 57" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire (Saint-Élie-de-Caxton), Saint-Élie-de-Caxton (Municipalité), Maskinongé (municipalité régionale de comté), région administrative Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 32' 37" Nord; 73° 03' 35" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire. Toponyme remplacé par: Lac Alex, Lac-Lapeyrère (Territoire non organisé), Portneuf (municipalité régionale de comté), région administrative de la Capitale-Nationale. Coordonnées géographiques: 47° 15' 51" Nord; 72° 19' 37" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Lac-Lapeyrère (Territoire non organisé), Portneuf (municipalité régionale de comté), région administrative de la Capitale-Nationale. Coordonnées géographiques: 47° 16' 01" Nord; 72° 20' 19" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Lac-Oscar (Territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, région administrative Laurentides. Coordonnées géographiques: 47° 19' 55" Nord; 75° 21' 37" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Val-des-Monts (Municipalité), MRC Les Collines-de-l'Outaouais, région administrative de l’Outaouais (Québec). Coordonnées géographiques: 45° 39' 59" Nord; 75° 37' 11" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, région administrative Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées géographiques: 48° 02' 09" Nord; 76° 17' 58" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, La Tuque (Ville), région administrative Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 36' 16" Nord; 73° 52' 12" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire. Toponyme remplacé par: lac de la Clôture, La Tuque (Ville), région administrative de la Mauricie. Coordonnées géographiques: 48° 03' 02" Nord; 74° 58' 10" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, La Tuque (Ville), région administrative de la Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 20' 07" Nord; 72° 15' 42" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Les Lacs-du-Témiscamingue (Territoire non organisé), MRC Témiscamingue, région administrative de Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées géographiques: 47° 04' 19" Nord; 78° 34' 43" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Témiscaming (Ville), MRC Témiscamingue, région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées géographiques: 46° 40' 28" Nord; 79° 03' 12" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Béarn (Municipalité), Témiscamingue, région administrative de Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées géographiques: 47° 11' 14" Nord; 79° 14' 47" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Rouyn-Noranda (Ville), région administrative de Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées géographiques: 47° 56' 40" Nord; 78° 38' 30" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Lac-Legendre (Territoire non organisé), MRC Matawinie, région administrative Lanaudière. Coordonnées géographiques: 46° 31' 00" Nord; 74° 08' 55" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), région administrative Nord-du-Québec. Coordonnées géographiques: 50° 10' 33" Nord; 75° 10' 17" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire. Toponyme remplacé par: Lac Auxillon, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec. Coordonnées géographiques: 51° 37' 06" Nord; 71° 39' 22" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, toponyme remplacé par lac Wiyâshâkimî, Baie-d'Hudson (Territoire non organisé), région administrative Nord-du-Québec. Coordonnées géographiques: 56° 06' 43" Nord; 74° 26' 01" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire, Lac-Jérôme (Territoire non organisé), MRC Minganie, région administrative Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 38' 37" Nord; 62° 36' 59" Ouest.
 Lac à l'Eau Claire. Toponyme remplacé par: Lac La Salle, Linton (Québec) (Territoire non organisé), Portneuf (municipalité régionale de comté), région administrative de Capitale-Nationale. Coordonnées géographiques: 47° 15' 25" Nord; 72° 06' 59" Ouest.
 Petit lac à l’Eau Claire. Toponyme remplacé par: Lac L'Épinay, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), région administrative Nord-du-Québec. Coordonnées géographiques: 51° 39' 35" Nord; 71° 39' 03" Ouest.